Hellish Crossfire (engl. ‚Höllisches Kreuzfeuer‘) steht für:

 Hellish Crossfire (Band), deutsche Thrash-Metal-Band
 Hellish Crossfire (Album), Musikalbum der Band Iron Angel